Наго́льная — фамилия и топоним:

Фамилия 
Нагольная — русская фамилия, род Нагольных из Сибири (село Конёво, Новосибирской области).
 Нагольная, Евгения Валерьевна (род. 1992) — артистка балета Юрия Григоровича, г. Краснодар.

Топоним 
 Нагольная — река, правый приток Полной.
 Нагольная — река, левый приток Большой.
 Нагольная — река, приток Миуса.

См. также 
 Нагольный
 Нижненагольная